Хашагульгов (Хашегульгов) — ингушская фамилия. Носители:
 Хашагульгов, Али Татарович — (1943—1999) — российский ингушский поэт, прозаик, драматург, публицист, диссидент.
 Хашагульгов, Иса Лоханович (род. 1968) — по неподтвержденным сведениям — лидер группировки Джамаат Галгайче после поимки Али Тазиева. По другим - глава строительной компании в Ингушетии.